Сергей Пуресев – российский конькобежец. Четырёхкратный чемпион России по конькобежному спорту (1891, 1893, 1894 и 1895 года). Участник чемпионата мира-1894 в Стокгольме (Швеция), где он в общем зачёте занял второе место.

Достижения

Ссылка 
 Сайт Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft, нем.
 

Персоналии по алфавиту
Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы России (по 1917)
Чемпионы России по конькобежному спорту